Beverly může být:

 Beverly (Chicago)
 Beverly (Kansas)
 Beverly (Massachusetts)
 Beverly (New Jersey)
 Beverly (Ohio)
 Beverly (Západní Virginie)